Gorce bezeichnet verschiedene geographische Objekte in Polen:

 Gorce (Boguszów-Gorce), einen Stadtteil der Stadt Boguszów-Gorce in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Gorce (Gebirge), ein Teilgebirge der Beskiden in der Woiwodschaft Kleinpolen